Это список падежей в различных синтетических языках, имеющих склонение.

Место и время 
Примечание: большинство падежей места и движения могут быть использованы также для времени.

Расположение

Движение от

Движение к

Движение через

Время

Таблица основных падежей

Морфосинтактика 
Значение терминов агенс, пациенс, экспериенцер, и инструмент объяснено в статье Семантическая роль.

Отношение

Семантика

Состояние

Примечания 

Падеж
Списки:Лингвистика